Az év szlovák labdarúgója címet az ország függetlenné válását követően, 1993 óta ítéli oda a Szlovák labdarúgó-szövetség a Pravda című napilap éves szavazása alapján az elmúlt év legjobbnak ítélt profi férfi labdarúgójának.

A díjazottak

Források

Külső hivatkozások 
 A szlovák szövetség az UEFA honlapján

Szlovak
Szlovák labdarúgás